Die Bolton Challenger 2004 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 24. Oktober 2004 in Bolton stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 15 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 15 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 15 kB)

ATP Challenger Series 2004
Tennisturnier in Bolton (Greater Manchester)